.270 Weatherby Magnum — один из первых поясковых боеприпасов, созданный на основе .300 H&H Magnum. Разработчик — Roy Weatherby. Будучи нестандартным патроном, не имеет официальных ограничений SAAMI по максимальному давлению внутри гильзы.

Примечания 

Патроны центрального воспламенения
Винтовочные патроны
Охотничьи патроны
Патроны с поясковой гильзой
Появились в 1943 году в США